Mouse steht für:

 die englische Bezeichnung für ein Computereingabegerät, siehe Maus (Computer)
 Mouse (Manga), eine Manga-Serie
 Mouse (Programmiersprache), eine Programmiersprache
 Mouse (Produzent), ein US-amerikanischer Produzent
 NMR-MOUSE (MObile Universal Surface Explorer), ein Verfahren der kernmagnetischen Resonanz  
 Mouse (Breakdance), ein englischer Breakdance-Champion
 MOUSE als Akronym für „Minimum Orbital Unmanned Satellite Earth“, ein Projekt der British Interplanetary Society (1953)

Mouse ist der Künstlername von:
 Mouse Bonati (1930–2022), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Lil Mouse (* 1999), US-amerikanischer Rapper
 Stanley Mouse (* 1940), US-amerikanischer Künstler

Geografische Objekte in Antarktika:
 Mouse Cove, Südgeorgien
 Mouse Peak, Adelaide-Insel

Siehe auch:
 Maus
 Mousse